'''Флаг муниципального образования Ковдо́рский район Мурманской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3810.

Описание 
«Флаг муниципального образования Ковдорский район представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос, соотносящихся как 9:1:1,5 сверху вниз: белого, жёлтого и чёрного цветов. В центре белой полосы — круг чёрного цвета, поверх которого наложена восьмилучевая роза ветров (габаритный диаметр которой составляет 1/3 ширины полотнища), у которой прямые лучи жёлтого, а диагональные — синего цвета».

Обоснование символики 
За основу флага взяты элементы герба муниципального образования Ковдорский район, утверждённого решением Ковдорской районной Думы Мурманской области от 13.03.2000 № 24 и внесённого в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за № 597.

Жёлтая и чёрная полосы — профильное изображение карьера.

Главная фигура размещена в центре верхней полосы флага. Она представляет собой чёрный круг в белом поле, пересекаемый розой ветров. Образуется символическое изображение железорудного карьера на фоне заснеженной природы северного края.

Разработка железной руды является основным градообразующим фактором, поэтому это основной атрибут флага. Диагональные элементы розы ветров представлены кристаллами магнетита синего цвета, имеющие форму октаэдров.

Голубой цвет (лазурь) в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Чёрный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Источники